Krupp AG
Krupp (Washington)
Processo Krupp

Pessoas
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach
Krupp Jakobs
Friedrich Alfred Krupp

Desambiguação